Меган Джендрик (; род. 15 января 1984 года, Такома) — американская пловчиха, двукратная олимпийская чемпионка 2000 года на дистанциях 100 метров брассом и комбинированной эстафете 4×100 метров.

Биография 
Отец — Том, инженер; мать — Эрин, массажист. У Меган есть старший брат Майкл и младшая сестра Лаура. Училась в средней школе Emerald Ridge. В 2008 году окончила Pacific Lutheran University, затем училась в университете штата Аризона.

В декабре 2004 года вышла замуж за Натана Джендрика. 19 октября 2011 года Меган родила сына Дитана.

Карьера 
На международной арене дебютировала в 2000 году. В составе сборной команды США участвовала в олимпийских играх 2000 и 2008 года; чемпионатах мира по водным видам спорта 2001 и 2007 года.

24 сентября 2013 года Джендрик объявила о своём уходе из международного плавания. В настоящее время работает тренером по плаванию.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Пловцы США
Олимпийские чемпионы по плаванию
Олимпийские чемпионы от США
Пловцы на летних Олимпийских играх 2000 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2000 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2008 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Выпускники Тихоокеанского лютеранского университета